Sade Adu, nome artístico de Helen Folasade Adu ou simplesmente Sade, pronúncia: (Shadei) OBE (Ibadan, 16 de janeiro de 1959), é uma compositora e cantora de jazz britânica, vocalista da banda Sade.

Nascida na Nigéria, mas criada em Colchester, Inglaterra, para onde foi viver com a sua mãe (britânica) quando esta se separou do seu pai (nigeriano). Cresceu ouvindo mestres do soul como Marvin Gaye, Curtis Mayfield e Donny Hathaway. Apesar dessas influências e mesmo ouvindo no período de sua adolescência, não decidiu dedicar sua vida à música. Tanto que estudou desenho de moda no 'St Martin's Art College'. Porém, logo descobriu que o mundo da moda não lhe permitia um bom equilíbrio entre o gosto de criar e a necessidade de ganhar a vida. 

Descobriu o seu talento musical quando aderiu a uma banda formada por alguns dos seus amigos de colégio. Rapidamente passou a ser a vocalista de uma banda de funk latino chamada Pride. Ganhou gosto por escrever música (foi nesta fase que escreveu o êxito Smooth Operator). Aos 24 anos Helen assumiu-se como membro central de uma nova banda, Sade,  formada por ela e pelos membros da então extinta Pride - Stuart Matthewman, Andrew Hale e Paul Spencer Denman.

Discografia

Álbuns de estúdio
1984: Diamond Life
1985: Promise
1988: Stronger Than Pride
1992: Love Deluxe
2000: Lovers Rock
2010: Soldier of Love

Álbuns ao vivo
2002: Lovers Live
2012: Bring Me Home: Live 2011

Ligações externas
Sade Página oficial

 
Naturais da Nigéria
Cantoras da Nigéria
Cantoras do Reino Unido
Cantores de soul do Reino Unido
Músicos vencedores do Grammy